Richard Rafael Sánchez Guerrero (ur. 29 marca 1996 w Asunción) – paragwajski piłkarz występujący na pozycji środkowego pomocnika, reprezentant Paragwaju, od 2019 roku zawodnik meksykańskiej Amériki.

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Paragwaju w piłce nożnej
Piłkarze Club River Plate (Asunción)
Piłkarze Club Olimpia
Piłkarze Club América
Uczestnicy Copa América 2019
Uczestnicy Copa América 2021
Ludzie urodzeni w Asunción
Urodzeni w 1996